Miejscowości w USA:
 Clovis – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Clovis – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Curry
 Kultura Clovis  – prehistoryczna kultura archeologiczna Ameryki Północnej.